— японский геймдизайнер и игровой продюсер, наиболее известный по работе над играми компании Square Enix.

Участие в проектах 

 Hanjuku Hero (1988) — директор
 Final Fantasy III (1990) — дизайн
 Final Fantasy IV (1991) — дизайн сражений
 Hanjuku Hero: Aa, Sekaiyo Hanjukunare...! (1993) — директор
 Final Fantasy VII (1997) — дизайн событий
 Final Fantasy IV (1997) — директор (версия для PlayStation)
 Chocobo's Dungeon (1997) — директор
 Final Fantasy V (1998) — главный управляющий (версия для PlayStation)
 Chocobo's Dungeon 2 (1998) — директор
 Final Fantasy IX (2000) — директор событий, сценарий
 Final Fantasy Crystal Chronicles (2003) — директор
 Code Age Commanders (2005) — игровой дизайн
 Final Fantasy III (2006) — директор сражений (версия для Nintendo DS)

Ссылки 
 
 Профайл Кадзухико Аоки на сайте Square Haven
 Профайл Кадзухико Аоки на сайте MobyGames

Геймдизайнеры Японии
Продюсеры Японии